Dimas – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Disma
Dimas – altro nome di Dimante, re della Frigia e padre di Ecuba (moglie di Priamo)
Stauros Dīmas – politico ed economista greco (1941)
Dimas Teixeira – calciatore portoghese (1969)
Pyrros Dīmas – sollevatore greco (1971)
Dimas, pseudonimo di Edimar Antônio Oliveira dos Santos – giocatore di calcio a 5 brasiliano (1986)
Evan Dimas – calciatore indonesiano (1995)